Piastowice peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Piastowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ; 
 Piastowice, un village de la voïvodie d'Opole.